Белякович — фамилия. Известные носители:
 Белякович, Валерий Романович (1950—2016) — советский и российский актёр, театральный режиссёр, педагог. Народный артист России (2002).
 Белякович, Сергей Романович (1953—2009) — советский и российский актёр, заслуженный артист Российской Федерации.